Het woord volkstaal heeft twee betekenissen:
 Volkstaal (moedertaal), de eigen, niet-vreemde taal,
 Volkstaal (register), een taalvariant die als onbeschaafd wordt ervaren.